Název Roztoky, který vyjadřuje polohu na soutoku vodních toků, nese více sídelních útvarů:
 1. Roztoky (Povrly) (Roztoky nad Labem) – část obce Povrly v okrese Ústí nad Labem
 2. Roztoky (okres Praha-západ) (Roztoky u Prahy, Roztoky nad Vltavou) – město v okrese Praha-západ
 Roztoky (zámek) – zámek v tomto městě
 3. Roztoky (okres Rakovník) (Roztoky u Křivoklátu) – obec v okrese Rakovník
 4. Roztoky (Šestajovice) (Roztoky nad Metují) – část obce Šestajovice v okrese Náchod
 5. Roztoky u Jilemnice – obec v okrese Semily
 6. Roztoky u Semil – obec v okrese Semily
 Roztoky (okres Svidník) – obec na Slovensku v okrese Svidník
 Rostock, česky Roztoky – největší město v Meklenbursku-Předním Pomořansku v Německu
ukrajinsky Розтоки, rusky Ростоки:
 Roztoky (Zakarpatská oblast) – vesnice na Ukrajině, ve východní části Zakarpatské oblasti, Rachovský rajón
 Roztoky (Ivanofrankivská oblast) – vesnice na Ukrajině, v Ivanofrankivské oblasti, Kosovský rajón
 Roztoky (Ternopilská oblast) – vesnice na Ukrajině, v Ternopilské oblasti, Kremenecký rajón
 Roztoky (Černovická oblast) – vesnice na Ukrajině, v Černovické oblasti, Putilský rajón

jiné významy
 roztok, homogenní směs

podobný název
 Roztoka (Dobromierz), vesnice na jihu Polska v Dolnoslezském vojvodství

Externí odkazy